Racing Club de Lens (normalt bare kendt som RC Lens) er en fransk fodboldklub fra Lens i Nord-Pas-de-Calais-regionen. Klubben spiller i landets bedste række, Ligue 1. Klubben blev stiftet i 1906 og spiller sine hjemmekampe på Stade Félix Bollaert. 

RC Lens' største triumf kom i 1998 hvor holdet vandt det franske mesterskab, og dermed kvalificerede sig til den efterfølgende sæsons udgave af UEFA Champions League. Yderligere fire gange, i 1956, 1957, 1977 og 2002, er holdet sluttet på 2. pladsen i ligaen. Lens har tre gange været i finalen i pokalturneringen Coupe de France, alle gange med nederlag. To gange, i 1994 og 1999 har man vundet landets lille pokalturnering, Liga Cuppen. I 2005 og 2007 har holdet desuden opnået europæisk succes, med sejre i UEFA Intertoto Cup.

Titler 

 Ligue 1 (1): 1998

 Coupe de la Ligue (2): 1994 og 1999

 UEFA Intertoto Cup (2): 2005 og 2007

Kendte spillere 
  Alou Diarra
  Didier Six
  Nicolas Gillet
  Maryan Wisnieski 
  Marc-Vivien Foé
  Vladimír Šmicer 
  El-Hadji Diouf
  Titi Camara 
  Papa Bouba Diop

Danske spillere 
  Kaj Aksel Hansen

Eksterne henvisninger 

 Klubbens officielle hjemmeside

Lens, RC
Etableret i 1906
Lens